El nombre de Luis Gaitán o Luis Gaytán puede referirse aː

 Luis Gaitán (n.a. 1500), noble castellano, hijo del comunero Juan Gaitán.  Fue comendador santiaguista y patrono y portero mayor del convento de la Trinidad de Toledo. Casó con Isabel Francisca de Ayala, padres del siguiente.
 Luis Gaitán de Ayala (o Gaytán de Ayala), noble castellano del siglo XVI, hijo del anterior. Procurador en las cortes de Castilla de 1573 y corregidor de Madrid dos veces (1579-1583 y 1587-1592).
 Luis Gaitán de Ayala y Padilla (n.c.1565), I conde de Villafranca de Gaytán, sobrino carnal del anterior y nieto del citado en primer lugar, hijo de Juan Gaitán de Ayala (1536-1603) y de Francisca de Padilla y Guevara. Fue caballero de Santiago, embajador en Saboya y presidente de la Casa de Contratación de Indias.
 

 Luis Gaitán o Lunga Gaitán (1913-1998), atleta y fotógrafo colombiano que alcanzó notoriedad por sus crudas fotografías que documentaron la represión durante el Bogotazo (1948).
 Luis Gaitán Cabrera (n. 1956), político mexicano, miembro del Partido Revolucionário Institucional.
 Luis Gaitán, director de televisión que ha intervenido en conocidas telenovelas venezolanas.